Бад-Грунд () — объединённая община (Einheitsgemeinde) в Германии, в земле Нижняя Саксония, в состав которой входит одноимённое поселение.

Входит в состав района Остероде. Занимает площадь 41,31 км²

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии